

Toponyme
Saint-Mathurin, commune française de la Vendée
Saint-Mathurin-sur-Loire, commune française de Maine-et-Loire
Gare de Saint-Mathurin, halte ferroviaire SNCF de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, commune française de la Corrèze

Voir aussi
Mathurin de Larchant, saint catholique fêté le  novembre
Mathurin